Příjmení Malý či Malá mělo v roce 2011 v Česku 13 560 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar

 Augustin Malý (1908–1984) – český římskokatolický kněz a teolog
 Boleslav II. Malý (1312–1368) – svídnicko-javorský kníže
 Bronislav Malý (1933–2009) – český tvůrce písma, typograf a pedagog
 Ctibor Malý (1885–1968) – český hokejista, jeden z tzv. hokejových mušketýrů
 Ctirad Malý (1885–?) – český fotbalista
 Cyril Malý (1880–1947) – československý politik a poslanec
 Dominik Malý (1996) – slovenský fotbalista
 Dominik Malý (klenotník) (1877–1939) – pražský klenotník, zejména secesních šperků
 František Malý (1950) – český a československý politik KSČ z regionu Brno-venkov, poslanec FS za normalizace
 Jakub Malý (1811–1885) – český národní buditel a novinář, působící pod pseudonymy Václav Pravda a Budislav
 Jan Malý – více jmen
 Jaroslav Josef Malý (1890–1975) – český cestovatel
 Jiří Malý – více jmen
 Josef Malý – více jmen
 Karel Malý (* 1930) – český právník, profesor a rektor UK
 Ladislav Malý (1920) (1920–1951) – účastník aféry v Babicích
 Ladislav Malý (1862) (1862–1956) – český spisovatel
 Libor Malý (* 1968) – český podnikatel a filantrop
 Lubomír Malý (1938–2022) – český violista a hudební pedagog
 Michal Malý (* 1956) – český a československý politik OF a ODS z Kadaňska, poslanec FS po sametové revoluci
 Milan Malý – více jmen
 Miloslav Malý (1924–1985) – slovenský fotbalista, útočník
 Miloš Malý (* 1954) – český politik
 Oldřich Malý (1905–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Ondřej Malý – více jmen
 Patrik Malý (* 1996) – český zpěvák
 Petr Malý (* 1984) – český fotbalista
 Prokop Malý (?–1434) – husitský kněz
 Radek Malý (* 1977) – český básník, publicista a překladatel
 Radomír Malý (* 1947) – český historik a novinář
 Rudolf Ina Malý (1889–1965) – český katolický filosof a politický myslitel
 Václav Malý – více jmen
 Vladimír Malý (* 1952) – československý sportovec, výškař
 Zdeněk Malý (1926–2010) – československý sportovec volejbalista

ženská (přechýlená) podoba
 Anežka Malá (1910–1942) – česká komunistka a odbojářka popravená nacisty
 Anna Malá (1886–1948) – československá politička a poslankyně
 Jiřina Malá (* 1957) – česká vysokoškolská učitelka a germanistka
 Lidmila Malá (1908–1942) – česká pedagožka a odbojářka, spolupracovnice Silver A
 Magda Malá (* 1967) – česká zpěvačka
 Milada Malá (1887–1979) – česká pedagožka, tělovýchovná pracovnice a spisovatelka
 Otilie Sklenářová-Malá (1844–1912) – česká divadelní herečka
 Sylva Hinterseer Malá (* 1963) – operní pěvkyně
 Taťána Malá (* 1981) – česká politička hnutí ANO 2011, bývalá náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje

Podobné názvy 
 Malý Újezd (rozcestník)
 Malý Bor (rozcestník)
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Malý“, „Malá“, „Malé“

Česká příjmení